Спри́нгер () — английская форма фамилии  и топоним.

Известные носители 
 Спрингер, Аарон (род. 1947) — американский аниматор, режиссёр, сценарист и художник раскадровки.
 Спрингер, Грегори (род. 1961) — американский гребец.
 Спрингер, Джерри (род. 1944) — американский телеведущий, продюсер, актёр и политик.
 Спрингер, Джордж (род. 1989) — американский бейсболист.
 Спрингер, Нэнси (род. 1948) — американская писательница.
 Спрингер, Роберт Клайд (род. 1942) — американский астронавт.
 Спрингер, Фрэнк (1929—2009) — американский художник комиксов.
 Спрингер, Хью (1913—1994) — барбадосский государственный деятель, генерал-губернатор Барбадоса (1984—1990).

Географические объекты 
 Спрингер — гора в горном хребте Блю-Ридж (Аппалачи).

См. также 
 Английский спрингер-спаниель